O termo Burbank pode referir-se a:

Na Austrália 
 Burbank, subúrbio de Brisbane

Nos Estados Unidos 
 Burbank, cidade do Alasca
 Burbank, cidade da Califórnia
 Burbank, Região censo-designada do Condado de Santa Clara na Califórnia
 Burbank, cidade de Illinois
 Burbank, cidade de Massachusetts
 Burbank, vila em Ohio
 Burbank, cidade de Oklahoma
 Burbank, cidade de Dacota do Sul
 Burbank, Região censo-designada de Washington

Desambiguação